Донецкое море:

 Донецкое море (водохранилище)
 Донецкое море (кладбище)